Hockstein bezeichnet:

 Hockstein (Mönchengladbach), Stadtteil im Stadtbezirk Süd der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hockstein (Chemnitztal), Felsenansammlung im Chemnitztal bei Markersdorf (Claußnitz), Sachsen
 Hockstein (Sächsische Schweiz), Berg (291 m über Meer) im Nationalpark Sächsische Schweiz, Sachsen
 Hockstein (Burg), ehemalige Burg im Elsass, Frankreich